Germán Sánchez Cruz (1967) pánamerikai játékok-győztes mexikói gyaloglóatléta, olimpikon
 Germán Sánchez Flor (1989) spanyol Formula–2-es autóversenyző
 Germán Sánchez Sánchez (1992) pánamerikai játékok-győztes, olimpiai ezüstérmes mexikói műugró
Hasonló nevűek
 German Sánchez (1972) mexikói alpesisíző, olimpikon